Спартак (футбольний клуб, Москва)
 Спартак (хокейний клуб, Москва)